Zlatna lopta France Footballa, godišnja nagrada za najboljeg europskog nogometaša
Zlatna lopta (Svjetsko prvenstvo u nogometu), nagrada za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u nogometu
Zlatna lopta (Agatha Christie), zbirka kratkih priča Agathe Christie